Бо́ртников () — російське прізвище, утворене від слова «бортник».
 Бортников Геннадій Леонідович (1939—2007) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації (1992).
 Бортников Ігор Анатолійович ( 8 червня 1989, м. Леніногорськ, СРСР) — російський хокеїст, нападник.
 Бортников Микола Федорович (1916—1998) — український художник, портретист.
 Бортников Олександр Васильович ( 15 листопада 1951 року, м. Перм, СРСР — російський державний діяч, директор Федеральної служби безпеки Росії з 12 травня 2008 року.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Російські прізвища